Con Baldovino di Gerusalemme ci si riferisce a vari personaggi storici che hanno governato il Regno di Gerusalemme (1099-1291). 

Qui di seguito sono elencati i cinque "Baldovino" re di Gerusalemme:

 Baldovino I di Gerusalemme (n. 1100 – m. 1118), primo conte di Edessa (1098-1100) e secondo sovrano del Regno di Gerusalemme, primo a fregiarsi del titolo di "re di Gerusalemme" (1100-1118);
 Baldovino II di Gerusalemme (n. ... – m. 1131), secondo conte di Edessa (1100-1118) e re di Gerusalemme (1118-1131);
 Baldovino III di Gerusalemme (n. 1130 – m. 1163), re di Gerusalemme (1143-1163);
 Baldovino IV di Gerusalemme (n. 1161 – m. 1185), conte di Giaffa e Ascalona (1174-1185), re di Gerusalemme (1174-1183) e co-reggente del Regno di Gerusalemme (1183-1185);
 Baldovino V di Gerusalemme (n. 1177 – m. 1186), co-reggente del Regno di Gerusalemme (1183-1185) re di Gerusalemme (1185-1186).